Das Territoriales Führungskommando der Bundeswehr ist in folgende Truppenteile gegliedert:

  Multinational Civil-Military Cooperation Command (MN CIMIC Cmd) Nienburg/Weser
  Multinationales Kommando Operative Führung (MN KdoOpFü/MN JHQ Ulm) in Ulm
  Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung (WachBtl BMVg), Berlin

16 Landeskommandos

15 Sportfördergruppen der Bundeswehr 

(*) Sportfördergruppe ausschließlich für militärische Sportart

3 Truppenübungsplatzkommandanturen  mit ihren Truppenübungsplätzen 

Territoriales Führungskommando der Bundeswehr